Amanda Quéffélec-Maruani (1978-), écrivaine française
 Jonathan Maruani (1987-), karatéka français
 Margaret Maruani (1954-2022), sociologue française, directrice de recherche au CNRS